Manili (cognom)
Sext Manili (Sextus Manilius) fou un dels comandants militars de la secessió dels plebeus al Mons Sacer el 449 aC
 Publi Manili (Publius Manilius) fou un dels llegats enviats a Il·líria el 167 aC per arranjar els afers locals després de la derrota de Perseu de Macedònia
 Marc Manili, cònsol i jurista romà
Manili (Manilius) fou el nom d'un pretor que fou derrotat a Sicília per Eunos, el cap dels esclaus, el 137 aC.
 Publi Manili, cònsol el 120 aC 
Luci Manili, pretor el 79 aC 
 Gai Manili, tribú de la plebs el 66 aC.
Quint Manili Cumà (Quintus Manilius Cumanus) fou tribú de la plebs el 52 aC
 Marc o Gai Manili o Manli o Mal·li, poeta romà